Julio César Dely Valdés (1967), treinador e ex-futebolista panamenho;
Jorge Dely Valdés (1967), treinador e ex-futebolista panamenho, irmão gêmeo de Julio César Dely Valdés;
Armando Dely Valdés (1964–2004), futebolista panamenho, irmão mais velho dos ex-jogadores citados acima;
Estádio Armando Dely Valdés, estádio de futebol panamenho.

Ver também

Desambiguações de sobrenomes